Saïd Amara peut désigner :

 Saïd Amara (1933-2020), entraîneur et footballeur algérien ;
 Saïd Amara (1944-2020), entraîneur et joueur de handball tunisien.